All Through a Life (рус. На протяжении всей жизни) — единственный мини-альбом американской эмо-группы Rites of Spring.

Об альбоме 
Пластинка была выпущена в 1987 году, после распада группы в 1986-м, сразу после сессий записи этого EP. В альбом вошло четыре песни, каждая продолжительностью не более трёх минут. Звучание песен заметно смягчилось в сторону инди-рока. Все песни с этой пластинки в 1991 году вошли в компиляцию End on End. Как и предыдущая пластинка группы, All Through a Life был спродюсирован Иэном Маккеем. После распада группы Ги Пиччотто и Брендан Кэнти перешли в Fugazi, в качестве поющего гитариста и барабанщика соответственно; в ноябре 1988 вышел дебютный EP новой группы.

Список композиций 
Все песни написаны группой Rites of Spring.

Первая сторона
 «All Through a Life» — 2:27
 «Hidden Wheel» — 2:31

Вторая сторона
 «In Silence/Words Away» — 3:00
 «Patience» — 1:58

Участники записи 
 Ги Пиччотто — вокал, гитара
 Эдди Дженни — гитара
 Майк Фэйлоус — бас-гитара
 Брендан Кэнти — барабаны

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы инди-рока
Альбомы постхардкора
Эмо-альбомы
Альбомы Rites of Spring
Альбомы Dischord Records